Hader steht für:
 Hader (Textilie), ein abgetragenes Kleidungsstück, im engeren Sinne als Rohstoff für die Papierherstellung
 ein Putz- bzw. Scheuertuch, siehe Feudel
 eine feindselige Auseinandersetzung, siehe Streit
 listig streitsüchtige Persönlichkeit

Hader steht als Eigenname für:
 Hader (Band), eine Black-Metal-Band aus Aachen  

Familienname:
 Arielle Hader, US-amerikanische Schauspielerin
 Bill Hader (* 1978), US-amerikanischer Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor
 Clemens Hader genannt Clementino (um 1655–1714), deutsch-österreichischer Opernsänger, Kastrat
 Franz Hader (1890–1965), deutscher Politiker
 Josef Hader (* 1962), österreichischer Kabarettist und Schauspieler
 Rudmar von Hader († 1355), Bischof von Seckau
 Widmar Hader (1941–2023), deutscher Komponist
 Wolfram Hader (* 1968), deutscher Musikwissenschaftler, Chorleiter und Musikverleger 

Ortsname:
 Hader (Bruckberg), Ortsteil der Gemeinde Bruckberg, Landkreis Landshut, Bayern
 Hader (Ergolding), Ortsteil des Marktes Ergolding, Landkreis Landshut, Bayern
 Hader (Hohenthann), Ortsteil der Gemeinde Hohenthann, Landkreis Landshut, Bayern
 Hader (Ruhstorf an der Rott), Ortsteil des Marktes Ruhstorf an der Rott, Landkreis Passau, Bayern
 Hader (Minnesota), Ort im Goodhue County, Minnesota, Vereinigte Staaten

Siehe auch:

 Häder
 Haderlump
 Hadern
 Harder